Васи́лий Зими́н: